Села в Україні:
 Войнівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Войнівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Войнівка — Полтавська область, Чутівський район